Евге́ний Миле́вский:
 Милевский, Евгений Владимирович (род. 1961) — советский и латвийский футболист.
 Милевский, Евгений Дмитриевич (род. 1995) — белорусский футболист.